Хоторн — город в столичном регионе Лос-Анджелес, расположенный на юго-западе округа Лос-Анджелес, штат Калифорния. Это часть района с семнадцатью городами, обычно называемого Саут-Бей. По данным переписи населения США 2020 года, население Хоторна составляло 88 083 человека.Город был основан в 1905 году как «Компания по улучшению Хоторна» Б.Л. Хардинг и Х. Ломбард. Дочь Хардинга разделила день рождения - 4 июля, День независимости Америки - с автором из Новой Англии Натаниэль Хоторн, и было принято решение назвать город его именем.

Когда-то Хоторн был поселением "только для белых", обычно называемым закатный город. В 1930-х годах афроамериканцы предупреждали, что афроамериканцам следует покинуть Хоторн до заката.

География

Согласно Бюро переписи населения США, город имеет площадь 6,1 квадратных миль (16 км2), более 99% из них приземляются.

К северу от Хоторна находится некорпоративный сообщество Леннокс и город Inglewood. На востоке находится некорпоративное сообщество Афины и город Гардена. К югу находится некорпоративное сообщество Деревня Эль Камино, и города Lawndale и Редондо Бич. Манхэттен Бич находится в юго-западном углу Хоторна. На западе находится город Эль Сегундо, а Лос-Анджелес окрестности Вестчестер находится к северо-западу от Хоторна. Некорпоративное сообщество Del Aire с трех сторон окружен городом Хоторн.

В Century Freeway (Glenn Anderson Freeway, I-105 ) проходит по северной границе Хоторна, с Зеленая линия LACMTA Скоростной трамвай линия, идущая вниз по центру автострады Сенчури. В Сан-Диего Автострада (I-405 ) проходит по западной границе Хоторна. Основные улицы с востока на запад в Хоторне включают проспект Роузкранс, бульвар Эль-Сегундо и Императорское шоссе. Основные улицы с севера на юг включают Авиационный бульвар, Инглвуд-авеню, Hawthorne Boulevard, Прери-авеню, Crenshaw Boulevard, и авеню Ван Несс.

Хоторн находится в пяти милях (8 км) от Международный аэропорт Лос-Анджелеса.

Хоторн включает Zip коды 90250 и 90251. Он находится в 310 код города, за исключением небольшой части северо-восточного Хоторна, который расположен в 323 код города.

Климат

Хоторн, как и остальная часть бассейна Лос-Анджелеса, имеет средиземноморский климат:

 В среднем самый теплый месяц - август.
 Самая высокая зарегистрированная температура была 111 ° F (44 ° C) в 1961 году.
 В среднем самый прохладный месяц - январь.
 Самая низкая зарегистрированная температура была 15 ° F (-9 ° C) в 1963 году.
 Большинство осадков выпадает зимой и весной.

Хоторн имеет средиземноморский климат или засушливое лето субтропическое (Классификация климатов Кеппена CSB на побережье, Csa внутри страны), наслаждаясь большим количеством солнечного света в течение года, в среднем 263 солнечных дня и только 35 дней с измеримыми осадками в год.

Период с апреля по ноябрь теплый или жаркий и сухой со средними высокими температурами 71–79 ° F (22–26 ° C) и низкими 50–62 ° F (10–17 ° C). Из-за сдерживающего воздействия океана, температуры ниже, чем во внутренних районах Лос-Анджелеса, где температура часто превышает 90 ° F (32 ° C) и иногда достигает 100 ° F (38 ° C).

Район Лос-Анджелеса также подвержен явлениям, типичным для микроклимат. Таким образом, температура может варьироваться до 18 ° F (10 ° C) между внутренними районами и побережьем, с температурным градиентом более одного градуса на милю (1,6 км) от побережья внутри страны. В Калифорнии также есть погодное явление под названием "Июньский мрак или May Grey », который иногда приносит пасмурное или туманное небо утром на побережье, но обычно уступает место солнечному небу к полудню, в конце весны и начале лета.

В районе Лос-Анджелеса в среднем выпадает 385 мм осадков в год, которые в основном выпадают зимой и весной (с ноября по апрель) с небольшими дождевыми дождями, но иногда в виде сильных дождей и гроз. 6 ноября 1966 года первый задокументированный торнадо приземлился в черте города. Он нанес значительный ущерб, простираясь примерно на полмили от 132-й улицы и Рамона-авеню до 140-й улицы и Рамона-авеню. Снегопады в городской котловине случаются крайне редко, но вполне возможны.

Примечания 

Города Калифорнии
Населённые пункты округа Лос-Анджелес